Mexicali, község Mexikóban, Alsó-Kalifornia államban
Mexicali, város Mexikóban, Alsó-Kalifornia államban, az azonos nevű község központja